HD+ je zkratkou pro:
 HD+ (televizní stanice) – český kanál ve vysokém rozlišení provozovaný společností SAT Plus, s.r.o.
 HD+ (Rozlišení) – zkratka pro rozlišení 1600×900 (někdy označované 900p).
 HD+ (Platforma) – kódovaný (Nagravision) satelitní paket německých programů ve vysokém rozlišení(RTL,SAT1,PRO7…)